Иван Алтухов:
 Алтухов, Иван Сергеевич (1925—1944) — Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Алтухов, Иван Филиппович (1920—1994) — командир орудия, Герой Советского Союза, сержант.